Такмичење у трчању на 60 метара у женској конкуренцији на 36. Европском првенству у дворани 2021. у Торуњу одржано је 7. марта у Арена Торуњ.

Титулу освојену у Глазгову 2019. није бранила Ева Свобода из Чешке.

Земље учеснице 
Учествовало је 40 такмичарки из 25 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (3)
  (2)
  (1)

  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (2)
  (2)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2021. години 
Десет најбољих европских такмичарки у трци на 60 метара у дворани 2021. године пре почетка првенства (3. марта 2021), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ).,

<small>Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП 2021.</small>

Сатница

Квалификациона норма

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 

Такмичење је одржано 7. марта 2021. године. У полуфинале пласирали су се по 4 првопласиране из 5 квалификационих група (КВ) и 4 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Почетак такмичења: група 1 у 10:18, група 2 у 10:26, група 3 у 10:33, група 4 у 10:40, група 5 у 10:47.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Полуфинале 
Такмичење је одржано 7. марта 2021. године. У финале пласирале су се по 2 првопласиране из 3 полуфиналне групе (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв).  ,

Почетак такмичења: група 1 у 12:40, група 2 у 12:47, група 3 у 12:54.

Финале 
Такмичење је одржано 7. марта 2021. године у 18:46.

Референце

Спољашње везе 
 Резултати ЕП 2021 на на сајту web.archive.org

Европско првенство у атлетици у дворани 2021.
Трка на 60 метара на Европском првенству у атлетици у дворани